Donatus, Prins og Landgreve af Hessen (; født 17. oktober 1967 i Kiel) er en tysk prins og erhvervsmand, der siden 2013 har været familieoverhoved for fyrstehuset Hessen.

Biografi 
Donatus blev født den 17. oktober 1967 i Kiel i Slesvig-Holsten som andet barn og ældste søn af prins Moritz af Hessen-Kassel i hans daværende ægteskab med prinsesse Tatiana af Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Hans far var ældste søn af den daværende titulære landgreve Philipp af Hessen-Kassel, der var familieoverhoved for linjen Hessen-Kassel af fyrstehuset Hessen. Han er oldebarn af kong Victor Emanuel 3. af Italien, tipoldebarn af kejser Frederik 3. af Tyskland og kong Nikola 1. af Montenegro samt tiptipoldebarn af dronning Victoria af Storbritannien.

Da Prins Ludvig af Hessen og ved Rhinen døde i 1968 som det sidste mandlige medlem af linjen Hessen-Darmstadt, blev Donatus' farfar, landgreve Philipp, familieoverhoved for hele fyrstehuset Hessen. Da Landgrev Philipp døde i 1980, efterfulgte Donatus' far Moritz ham som familieoverhoved for Huset Hessen.

Efter sin abitur studerede Donatus erhvervsøkonomi på Hamburgs Universitet. Da Landgreve Moritz døde som følge af en lungesygdom i Frankfurt-am-Main den 23. maj 2013, efterfulgte Donatus ham som familieoverhoved for Huset Hessen. Donatus leder sammen med sin fars fætter Prins Rainer af Hessen den Hessische Hausstiftung, Huset Hessens familiefond. Til den hører det 33 hektar store vingods Weingut Prinz von Hessen i vindistriktet Rheingau, Schloss Fasanerie nær Fulda, slottet Panker i Slesvig-Holsten med en berømt avl af hesteracen Trakehner, Grandhotel Hessischer Hof i Frankfurt am Main og Friedrichshof Slot med Sclosshotel Kronberg i Kronberg im Taunus.

Ægteskab og børn 
Han blev gift (både borgerligt og kirkeligt) i 2003 med Floria, grevinde von Faber-Castell (født 1974 i Düsseldorf). Den 26. marts 2007 blev ægteparret forældre til tvillingerne Paulina Elisabeth og Moritz Ludwig. Den 24. august 2012 blev sønnen August født.

Anetavle

Eksterne links 
 Weingut Prinz von Hessen  
 Stutteriet Panker  

Huset Hessen-Kassel
Personer fra Kiel